

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 23, w tym 17 podstawowych
 Wysokie – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna
 Wysokie – część wsi Rogoźnica-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Wysokie – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Wysokie – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Uchanie
 Wysokie – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków
 Wysokie – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wysokie
 Wysokie – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Wysokie – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Czerwieńsk
 Wysokie – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Wysokie – część wsi Czerniec w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Wysokie – przysiółek wsi Łącko w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Wysokie – część wsi Jasionowo Dębowskie w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin
 Wysokie – część wsi Turośń Kościelna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Turośń Kościelna
 Wysokie – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin
 Wysokie – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki
 Wysokie – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Wiżajny
 Wysokie – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce
 Wysokie – część wsi Kocierz Moszczanicki w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Łękawica
 Wysokie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Wysokie – dawna osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica
 Wysokie – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Świątki
 Wysokie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk
 Wysokie – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno

Miejscowości na Białorusi  
 Wysokie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim
 Wysokie – miasto w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, dawniej: Wysokie Litewskie
 Wysokie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim
 Wysokie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Wysokie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim
 Wysokie – chutor w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Wysokie – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.

Miejscowości na Litwie  
 Wysokie – wieś na Litwie, starostwo Butrymańce
 Wysokie – wieś na Litwie, starostwo Ejszyszki

Góry i wzniesienia  
 Wysokie – góra w Beskidzie Niskim
 Wysokie – reglowe wzniesienie w Tatrach
 Wysokie – góra w Beskidzie Śląskim

Zobacz też 
 Góry Wysokie, Jezioro Wysokie, Jeziory Wysokie, Podlesie Wysokie, Wysokie Drugie, Wysokie Duże, Wysokie Jezioro, Wysokie Koło, Wysokie Laski, Wysokie Mazowieckie, Wysokie Małe, Wysokie Pierwsze, Wysoka